Hack/Slash () — ежемесячная серия комиксов, издаваемая Devil's Due Publishing, а затем Image Comics.

Серия была создана писателем Тимом Сили, после выпусков нескольких одиночных комиксов о девушке Кэсси Хак, которая борется с монстрами-маньяками.

История создания 
Серия началась в 2004 году с одиночного комикса Hack/Slash, написанный Тимом Сили и нарисованный Стефано Казелли. После этот выпуск получил название Euthanized.

В том же году вышел комикс Girls Gone Dead, нарисованный Федерикой Манфреди, а в следующем году вышел ещё один одиночный выпуск — Comic Book Carnage, и первый кроссовер — The Final Revenge of Evil Ernie (художник Аади Салман), герои серии, Кэсси и Влад, столкнулись с Злым Эрни, персонажем издательства Chaos! Comics. Все вышедшие ван-шоты в том же году были выпущены под одной обложкой в коллекционном томе First Cut.

В 2006 году вышли минисерия Land of Lost Toys, нарисованная Дэйвом Крослендом, и сборник рассказов Trailers, художниками которых стали Стефано Каселли, Майк Нортон, Скотти Янг, и Джош Медорс.

В том же году повторно вышел Euthanized по сниженной цене в ¢25, очередной одиночный выпуск Slice Hard, художниками выступили Марк Энглерта, Нэйт Беллгэйрд, Энди Кун и Джо Ларджент, и кроссовер Hack/Slash Vs. Chucky, с рисунком Мэтта Мэроффа.

В 2007 году в рамках дня бесплатных комиксов короткая история-приквел Slice Hard вышла под одной обложкой с выпуском комиксов о «Гриффинах».

В мае 2007 года начался выпуск постоянной серии Hack/Slash.

В 2008 году вышли два кроссовера: с Гербертом Уэстом из серии фильмов ужасов «Реаниматор», снятой по одноимённому рассказу Говарда Лавкрафта, и Suicide Girls, эротическим интернет-журналом.

Начиная с сентября 2011 года серия Hack/Slash стала доступна через цифровой сервис Devil's Due Digital.

Сюжет 
Молодая девушка Кассандра «Кэсси» Хак с непростой судьбой путешествует по США и сражается с разной нечистью, в основном, со «слэшерами» — людьми, которые умерли с сильным чувством ненависти и вернулись к жизни, чтобы убивать невинных людей. Её единственный спутник и постоянный помощник — Влад, мускулистый гигант в противогазе и с двумя огромными тесаками, который почти ничего не знает об окружающем мире.

Коллекционные издания

Связанная продукция

Спектакль 
Комикс был адаптирован в спектакль Hack/Slash: Stage Fright, основанный на Euthanized and Girls Gone Dead. В спектакле симулируется изображение страницы комикса.

Фильм

Suicide Girls 
У Кэсси Хак есть свой профиль на сайте Suicide Girls.

Примечания 

Devil's Due Publishing
Издания Image Comics
Комиксы 2004 года
Комиксы ужасов